Альм - фамилия:

 Альм, Андреас (род. 1973) — шведский футболист и тренер. 
 Альм, Герда (1869—1956) — шведская художница.
 Альм, Нико (род. 1975) — австрийский предприниматель и политик.
 Альм, Расмус (род. 1995) — шведский футболист.

См. также 
 Алм
 Альма-матер